TBH peut faire référence à : 

 Talento Bilingüe de Houston, théâtre bilingue anglais-espagnol situé à Houston.
 Taux de brassage horaire pour le renouvellement de l'air.
  , nom anglais pour Ruche horizontale à barres
 Le Berliet TBH, une variante du Berliet GLR.
 Un terme d'argot Internet pour to be honest (« pour être franc »).
 Le code AITA de l'aéroport de Tablas, Philippines.